Nékao est le nom porté par deux pharaons de la  :
 Nékao 
 Nékao 

Index égyptologique
Nom ou prénom égyptien dans l'Antiquité